Пло́цьке воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Польщі.
Плоцьке воєводство (1495—1793) — адміністративна одиниця Королівства Польського та Речі Посполитої.
Плоцьке воєводство (1816—1837) — адміністративна одиниця Царства Польського.
Плоцьке воєводство (1975—1998) — адміністративна одиниця Польщі.

Адміністративний поділ Польщі